Termin glukozaminilna 3-O-sulfotransferaza ima više značenja.

 (Heparan sulfat)-glukozamin 3-sulfotransferaza 1, enzim
 (Heparan sulfat)-glukozamin 3-sulfotransferaza 2, enzim
 (Heparan sulfat)-glukozamin 3-sulfotransferaza 3, enzim